Ценнер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Ценнер, Карл (1899—1969) — бригадефюрер СС, руководитель СС и полиции в Белоруссии.
 Ценнер, Фриц (1900—1989) — немецкий художник-график.